Piter Sarsgard (engl. Peter Sarsgaard) je američki glumac, rođen 7. marta, 1971, u okrugu Sent Kler, Ilinois, u SAD-u.

Filmografija 

|-
| 1995. || || -{Dead Man Walking}- || ||
|-
| 1997. || || -{Subway Stories}- || ||
|-
| 1998. || || -{Minor Details}- || Skot ||
|-
| 1998. || Čovek sa gvozdenom maskom || -{The Man in the Iron Mask}- || ||
|-
| 1998. || || -{Desert Blue}- || Bili Bekster ||
|-
| 1998. || || -{Another Day in Paradise}- || ||
|-
| 1999. || || -{Freak City}- || Kol Džekson ||
|-
| 1999. || || -{Boys Don't Cry}- || Džon Loter ||
|-
| 2000. || || -{The Cell}- || ||
|-
| 2000. || || -{Housebound}- || ||
|-
| 2001. || || -{The Center of the World}- || Ričard Longman ||
|-
| 2001. || || -{Bacon Wagon}- || ||
|-
| 2002. || || -{Empire}- || Džek ||
|-
| 2002. || || -{The Salton Sea}- || ||
|-
| 2002. || || -{K-19: The Widowmaker}- || poručnik Vadim Radčenko || 
|-
| 2002. || || -{Unconditional Love}- || ||
|-
| 2002. || || -{Death of a Dynasty}- || ||
|-
| 2003. || || -{Shattered Glass}- || ||
|-
| 2004. || || -{Garden State }- || Mark ||
|-
| 2004. || || -{Kinsey}- || ||
|-
| 2005. || || -{The Dying Gaul}- || ||
|-
| 2005. || Plan Leta || -{Flightplan}- || Džin Karson ||
|-
| 2005. || || -{Jarhead}- || ||
|-
| 2005. || || -{Statler and Waldorf: From the Balcony}- || ||
|-
| 2007. || || -{Year of the Dog}- || ||
|-
| 2007. || Nezvanična istraga || -{Rendition}- || Alan Smit ||
|-
| 2008. || || -{Elegy}- || ||
|-
| 2008. || || -{The Mysteries of Pittsburgh}- || ||
|-
| 2009. || || -{An Education}- || Dejvid ||
|-
| 2009. || Siroče || -{Orphan}- || Džon Kolman ||
|-
| 2010. || || -{Knight and Day}- || Fidžerald ||
|-
| 2010. || || -{Saturday Night Live}- || ||
|-
| 2011. || || -{Green Lantern}- || ||
|-
| 2012. || || -{Robot & Frank}- || ||
|-
| 2013. || || -{Lovelace}- || ||
|-
| 2013. || || -{Very Good Girls}- || ||
|-
| 2013. || || -{Blue Jasmine}- || ||
|-
| 2013. || || -{Night Moves}- || ||
|-
| 2021. || Krivica || -{The Guilty}- || Henri Fišer ||
|-
| 2022. || Betmen || -{The Batman}- || Gil Kolson ||
|-
|}

Reference

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1971.
Амерички глумци
Биографије живих особа